Peterwitz, oggi Stoszowice – comune nel voivodato della Bassa Slesia
 Groß Peterwitz, oggi Pietrowice Wielkie – comune nel voivodato della Slesia